Esta Companhia de Teatro nasceu em Janeiro de 2007, nas instalaçãoes da Associação cultural social e recreativa de Cabriz,freguesia de Santa Maria e São Miguel, no concelho de Sintra pela mão do maestro Paulo Taful.
Com aproximadamente 50 elementos, esta companhia de teatro estreou-se em 6 de Outubro de 2007, com o musical Amália para sempre da autoria de Paulo Taful, a partir de uma peça de teatro de Hugo Janota.
Em 18 de Abril de 2009, sob a direcção do Maestro Paulo Taful, estreou o musical A Canção de Lisboa, baseado no musical de Filipe La Féria.
Em 30 de Abril de 2011 estreou o espectáculo Luna Parque, com autoria de Paulo Taful e de Hugo Janota. Nesse mesmo ano representou várias vezes um Tributo ao Fado intitulado de Vozes, fado, serra e tudo...
Em 27 de Outubro de 2012 estreou o Musical "A Severa", uma adaptação da peça de teatro de Júlio Dantas.
Após isso levou à cena O Grande Musical, de Hugo Janota,  A Maluquinha de Arroios de André Brun, Boa Noite Senhor Fado, Cem Anos de Canções, Gala da Liberdade e em 2018 Fragmentos de Amália.

Companhias de teatro de Portugal
Fundações em Portugal em 2007